Hjerte til salg er det niende og sidste album fra den danske gruppe Bifrost, udgivet i 1997 på Columbia. Albummet, der udkom ti år efter det næstsidste album, indeholder en blanding af sange fra gruppens samlede produktion og nyskrevne sange af Tom Lundén. Bifrost havde ikke reelt været aktiv i de ti år, der var gået.

Numre 
Albummet indeholder følgende numre (her opdelt på de to cd'er):

Referencer 

Bifrost-album
Album fra 1997